Kepulauan Sangihe ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi).

Geographie 
Der Regierungsbezirk Kepulauan Sangihe liegt im Norden der Provinz Sulawesi Utara. Er besteht aus den nördlichen Inseln der Sangihe-Inselgruppe. Die größte und auch Hauptinsel des Regierungsbezirk ist Sangihe Besar. Er erstreckt sich zwischen 2°4′13″ und 4°44′22″ n. Br. sowie zwischen 125°09′28″ und 125°56′57″ ö. L.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Kepulauan Sangihe dan Talaud (damaliger Name, bis 2014) gehörte zusammen mit drei anderen Kabupaten und zwei Kota zu den Gründern der neuen Provinz Sulawesi Utara (1964). Diese wurde aus der 1960 gebildeten Provinz Sulawesi Utara-Tengah ausgegliedert.

Aus dem Bezirk Sangihe wurde 2002 der Regierungsbezirk Kepulauan Talaud ausgegliedert (UU Nomor 8 Tahun 2002), fünf Jahre später folgte der Regierungsbezirk Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (UU Nomor 15 Tahun 2007).

Administrativ unterteilt sich Kepulauan Sangihe in 15 Distrikte (Kecamatan) mit 167 Dörfern (Desa), von denen 22 als Kelurahan städtischen Charakter besitzen.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( – SP2020) lebten im Regierungsbezirk Kepulauan Sangihe 139.262 Menschen, davon 68.207 Frauen (48,98 %) und 71.055 Männer (51,02 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,41 %.

Mitte 2022 waren 77,42 Prozent der Einwohner Christen (105.767 Protestanten / 1.204 Katholiken), 21,22 % der Einwohner Moslems und 0,47 % Anhänger von Konfuzius.72,44 Prozent oder 98.961 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 18,85 % waren Kinder und 8,71 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 46,43 % ledig; 47,62 % verheiratet; 0,61 % geschieden und 5,34 % verwitwet. Im Jahr 2020 betrug der HDI-Index 70,73.

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe — Karte 1:150.000 (2014)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Kepulauan Sangihe (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Utara